Senftenberg kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Žamberk, ort, Pardubice,

Tyskland 

 Senftenberg (Brandenburg), kommun, Brandenburg,

Österrike 

 Senftenberg, Österrike, Niederösterreich, Politischer Bezirk Krems,

Se även
 Borgruinen Senftenberg – en borgruin i Senftenberg (Niederösterreich)

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar